Алекса́ндр Миха́йлович Ко́тов: Котов, Александр Михайлович (1925—2013) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Котов, Александр Михайлович (1946—2018) — советский и украинский тренер по боксу.